Tusek ou Tušek peut faire référence à :
 Marko Tušek (1975-), joueur slovène de basket-ball ;
 Mitja Tušek (1961-), peintre slovène ;
 Alojz Tušek, ministre croate de la mer, des transports et des communications (2000-2002) ;
  (1936–2011), peintre, graveur et sculpteur slovène ;
  (1949-), politicien autrichien ;
  (1835–1877), pédagogue, écrivain, traducteur et enseignant austro-hongrois ;
  (1725–1798), peintre slovène ;
  (1964-), peintre slovène.